9-й чемпионат Узбекистана по футболу 2000 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 20 клубов) с 6 апреля по 5 ноября 2000 года.

Участники

Итоговая таблица

Матчи плей-офф за место в Высшей лиге 
«Согдиана» (Джизак) — «Машъал» (Мубарек) — 2:0, 0:1.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2000
 Вторая лига Узбекистана 2000
 Кубок Узбекистана 1999/2000

Ссылки 
 Uzbekistan 2000 

2000
Спорт в Узбекистане в 2000 году